Castillo de Locubín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillo de Locubín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Castillo de Locubín (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar